Art: Circ, espectacle artístic, normalment itinerant, que sol incloure acròbates, pallassos, mags, ensinistradors d'animals entre altres.
 Ciències de la informació: CIRC, sistema de Classificació Integrada de Revistes Científiques 
 Edificis: 
 Circ romà, edifici d'oci a l'antiga Roma que servia per a fer carreres de cavalls i carros.
 Circ romà de Tarragona, un dels més grans de tot l'imperi Romà.
 Circ de Dougga, monument del jaciment arqueològic de Dougga a Tunísia.
 Circ Màxim, principal circ romà on es feien els espectacles.
 Cinema: El circ (The Circus), pel·lícula muda de 1928.
 Geologia: circ glacial, estructura geològica formada prop d'alguns cims que han tingut o tenen glaceres.
 Toponímia:
 Circ de la Safor, muntanya valenciana de 1013 m d'altura, entre les poblacions de l'Orxa i Vilallonga.
 Circ de Gavarnie part del massís de Mont Perdut declarat en 1997 com Patrimoni de la Humanitat.